Acél
 Acél, ötvözet
 Acél, keresztnév
 Acél, régi magyar családnév
Aczél
 Aczél, dokumentumfilm (1999)
 Aczél, dokumentumfilm (2009)